Frankenfelde ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Frankenfelde (Altmark), eine Ortschaft der Stadt Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Frankenfelde (Luckenwalde), ein Ortsteil von Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg 
 Frankenfelde (Wriezen), ein Ortsteil von Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
in Polen
 Frank (ehemals Frankenfelde im Landkreis Preußisch Stargard, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Kaliska
 Smolice (ehemals Frankenfelde im Landkreis Neisse, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln; siehe Smolice (Pakosławice)
 Słowinek (ehemals Frankenfelde im Landkreis Rummelsburg, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Korzybie (Kępice)

Siehe auch:
 Frankenfeld (Begriffsklärung)
 Neu Frankenfelde